Georg Hermann Richerz ist der Name folgender Personen:

* Georg Hermann Richerz (Geistlicher, 1716) (1716–1767), deutscher Geistlicher, Hauptpastor in Lübeck
 Georg Hermann Richerz (Geistlicher, 1756) (1756–1791), deutscher Geistlicher und Theologe